

Ослово — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ослово — село в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства